Черемшина — региональное название черёмухи. 
 Черемшина — деревня в Костромской области России.
 «Черемшина» — украинская песня-романс.
 Марко Черемшина (настоящее имя Иван Юрьевич Семанюк; 1874—1927) — украинский писатель и общественный деятель, драматург, адвокат, доктор права.